Strada statale 18 – strada statale polacca
 Strada statale 18 Tirrena Inferiore – strada statale italiana